Ni се може односити на:

 Никл
 Северна Ирска
 .ni - највиши интернет домен Никарагве